Saußbach ist ein Gewässername im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern:

 Saußbach (Erlau), linker Nebenstrang-Oberlauf der Erlau bis zur Saßbachmühle von Waldkirchen
 Saußbach (Wolfsteiner Ohe), linker Hauptstrang-Oberlauf der Wolfsteiner Ohe bis nach Freyung

Siehe auch:
 Saubach